Атта — многозначный термин.

 Атта — карстовая пещера в Германии в окрестностях города Аттендорн.
 Атта (Atta) — новелла американского фантаста Мюррея Лейнстера.
 Атта — диалектный континуум, на котором говорят негритосы аэта, проживающие на севере Филиппин.

Персоналии 
 Атта, Абрахам (род. 2001) — ганский актёр.
 Атта, Мухаммед (1968—2001) — по официальной версии, лидер смертников, осуществивший террористический акт 11 сентября 2001 года в США.
 Атта, Сефи (род. 1964) — нигерийская писательница.
 Атта Троль — поэма Генриха Гейне.

См. также 
 Atta — род муравьёв
 Ата